Christoph Heinrich Kniep – disegnatore e pittore tedesco
 Giselle O. Martin-Kniep – educatrice statunitense
 Hans Kniep – botanico tedesco
 Louis Kniep – ginnasta e multiplista statunitense